Superliga chorwacka w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 – 32. sezon mistrzostw Chorwacji w piłce siatkowej zorganizowany przez Chorwacki Związek Piłki Siatkowej (Hrvatski odbojkaški savez, HOS). Zainaugurowany został 1 października 2022 roku.

W Superlidze w sezonie 2022/2023 uczestniczyło 12 drużyn. Do rozgrywek z 2. ligi dołączył zespół .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej drużyny rozgrywały między sobą po dwa spotkania. W ramach fazy play-off rozegrano półfinały i finały wyłaniające mistrza Chorwacji.

System rozgrywek 
Rozgrywki chorwackiej Superligi w sezonie 2022/2023 składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off wyłaniającej mistrza Chorwacji.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczyło 12 drużyn. Rozegrały one ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Do fazy play-off awansowały 4 najlepsze zespoły. Drużyna, która zajęła 12. miejsce w fazie zasadniczej, trafiła do turnieju barażowego z zainteresowanymi klubami z 2. ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z półfinałów i finałów.

W półfinałach uczestniczyły 4 najlepsze zespoły fazy zasadniczej. Utworzyły one pary według klucza: 1–4, 2–3. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

W finałach spotkali się zwycięzcy par półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu był zespół, który wygrał w półfinałowej parze 1-4.

Mistrzem Chorwacji został zwycięzca finałów. Pozostałe miejsca ustalone zostały na podstawie tabeli fazy zasadniczej. W przypadku, gdy niżej sklasyfikowany zespół wyeliminował drużynę wyżej sklasyfikowaną, zespół ten przejął rozstawienie tej drużyny na dalszą część fazy play-off. Jeśli mistrzem Chorwacji został klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadły o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Chorwacji
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Chorwacji
2023 w Chorwacji